Nositeli jména Hasdrubal jsou následující Kartaginci:

 Hasdrubal Sličný (270 př. n. l. – 221 př. n. l.) – zeť Hamilkara Barky
 Hasdrubal Barkas († 207 př. n. l.), syn Hamilkara Barky a bratr Hannibala
 Hasdrubal Gisko († 202 př. n. l.) – jeden z vojevůdců ve druhé punské válce
 Hasdrubal Boiotarch – jeden z vojevůdců ve třetí punské válce